Куницино — название населённых пунктов:

Россия 
 Куницино — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Куницино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Куницино — деревня в Красногородском районе Псковской области.